Nivchen, een volk in Rusland
 Nivch (taal), een taal die door dat volk gesproken wordt